Меандер може да се односи на:
Меандар, део реке
Меандер (река), река у Турској
 Меандар (орнамент), у архитектури